Dyhrenfurth ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Dyhrenfurth (1862–1946), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Günter Oskar Dyhrenfurth (1886–1975), deutsch-schweizerischer Bergsteiger und Geologe
 Hettie Dyhrenfurth (1892–1972), Schlesische Bergsteigerin aus jüdischer Familie, 1937 in die USA ausgewandert
 Irene Dyhrenfurth (* 1898), deutsche Bibliothekarin und Literaturwissenschaftlerin
 Norman Dyhrenfurth (1918–2017), US-amerikanischer Bergsteiger und Kameramann
 Richard Dyhrenfurth (1854–1926), deutsch-jüdischer Privatbankier
 Waldemar Dyhrenfurth (1849–1899), deutscher Jurist und Schriftsteller